Dél-Koreában a városok, (시 / 市; si) a megyékkel (kun) együtt a tartományok alegységei. Amint egy megye eléri a  fős népességet, sivé válik. Az  főt meghaladó lakosú városok adminisztratív egysége a kerület (ku) (kivételek: Kimhe, Hvaszong és Namjangdzsu). A ku tovább bontható tongokra. Az  főnél kisebb települések tongokra vannak felosztva.

Várostípusok 

A városoknak négy típusa van, a különleges igazgatású város, a tartományi jogú város, a független önkormányzatú város és a si (시 / 市).

Városok listája

Galéria

Jegyzetek

Források 

 

 
Települések listái országok szerint